Spirontocaris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Charles Spence Bate 1888. Spirontocaris ingår i familjen Hippolytidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Spirontocaris